Алексе́й Валенти́нович Торхов (поэтический псевдоним А. В. Тор…; р. 28 февраля 1961, село Олинск, Читинская область) — украинский русскоязычный поэт, прозаик. Майор милиции в отставке, бывший аналитик детективного агентства; работает в информационном бизнесе.

Биография 
Алексей Торхов родился 28 февраля 1961 года в селе Олинске Нерчинского района Читинской области. В детстве часто переезжал с родителями в пределах СССР. Первый класс средней школы окончил в Олинске, со второго по четвёртый (1969—1971) учился в Комсомольске-на-Амуре (жил также на станции Пивань в 20 километрах от Комсомольска-на-Амуре), с пятого (с 1972) до окончания школы — в Каменке-Днепровской Запорожской области. В 1981 году окончил факультет энергоснабжения железных дорог Днепропетровского техникума железнодорожного транспорта. Срочную службу проходил в Берлине в 105-м полку Пограничных войск КГБ СССР. В армии начал писать стихи.

В 1981—2002 годах служил в милиции Днепропетровска, Запорожья и с 1993 года — Николаева. В 1986—1992 годах заочно учился на юридическом факультете Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Двенадцать лет из двадцати одного года службы в милиции работал в экспертно-криминалистической службе на различных должностях — от эксперта райотдела до заместителя начальника Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Управлении Министерства внутренних дел Николаевской области. В отставку вышел в звании майора милиции. Работал аналитиком в детективном агентстве, после — в информационном бизнесе.

Автор поэтических книг «Сеятель птиц» (Винница, 2007), «Чайная пауза перед блюзом» (Николаев, 2009). Поэтический псевдоним — А. В. Тор… Публиковался в журналах «Южное сияние» (Одесса), «©оюз Писателей» (Харьков), «Вітчизна» (Киев), «Радуга» (Киев), «Журнал ПОэтов» (Москва), «Российский колокол» (Москва), «Дружба народов» (Москва), «Байкал» (Улан-Удэ), «Чайка/Seagull» (США), «Reflect-Куадусешщт» (США), «СТЫХ», альманахе «Юрьев день», «Литературной газете» и др. Сетевые публикации: сайт «Черновик», литературный журнал «Окно», сетевой журнал «Другое полушарие». Представлен в поэтических антологиях: «Песни Южной Руси: Стихи русских поэтов Украины: Опыт антологии» (Донецк, 2008), «Земляки» (Москва, 2009).

Редактор литературно-художественного альманаха «Девятый Сфинкс». Основатель и редактор самиздатовского эстетик-шок журнала «кЛЯП!». Член редколлегии литературного журнала «Южное сияние» (Одесса). Выпускающий редактор литературно-художественного журнала «Соборная улица» (Николаев). Организатор международного конкурса короткой прозы «Стословие» (проект журнала «кЛЯП!»). Соорганизатор Открытого всеукраинского поэтического фестиваля «Ватерлиния» (2011, 2012, 2013). Организатор Николаевского литературного конкурса «Бумажное дерево». Организатор и руководитель (легат) творческого альянса «Сфинксов легион». Входил в редакционный совет поэтической антологии «Украина. Русская поэзия. XX век» (Киев, 2007, 2008). Организатор и руководитель видеостудии «ОГЛОООБЛЯ!». Автор фильма по книге Василиска Гнедова «Смерть искусству».

Коллекционирует наконечники стрел, армейские и полицейские шевроны разных стран, прижизненные авторские книги поэтов Серебряного века.

С 1993 года живёт в городе Николаеве.

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Межрегионального союза писателей Украины (с 2006)
 Член (с 2006), член правления (с 2007), председатель правления Николаевской областной организации Конгресса литераторов Украины
 Член Союза писателей России (с 2011)
 Член Южнорусского союза писателей (с 2012)
 Член литературной группы «Добровольное общество охраны стрекоз» (ДООС) (с 2008)

Награды и премии 
 Гран-при всеукраинского поэтического фестиваля «Звуки поэзии» (Винница)
 Гран-при всеукраинского поэтического фестиваля «Летающая крыша» (Черкассы)
 Гран-при всеукраинского поэтического фестиваля «Элита» (Луганск)
 Гран-при всеукраинского поэтического фестиваля «Подкова Пегаса» (Винница)
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (2009)
 Премия имени Владимира Сосюры (Межрегиональный союз писателей Украины, 2009)
 Лауреат конкурса «Согласование времён» (2009)
 Победитель международного фестиваля «Славянские традиции» (2009, в трёх номинациях, в том числе в номинации «Лучшее стихотворение о любви»; 2010)
 Лауреат Третьего австралийского фестиваля русской традиционной и экспериментальной литературы «Антиподы — Иной глобус» (Австралия, 2011)
 Премия Волошинского конкурса (2012, в номинации «Проза»)

Библиография

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 

Выпускники Одесского университета
Поэты Украины
Русские поэты
Поэты Николаева
Писатели Николаева
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка
Члены Межрегионального союза писателей Украины
Члены Южнорусского союза писателей
Члены Союза писателей России
Исследователи русского авангарда